Гебер — многозначный термин:

 Латинизированная форма имени Эвера.
 Латинизированная форма имени Джабира ибн Хайяна, «отца химии», 721—815.
 Латинизированная форма имени Жака Рене Эбера, деятеля французской революции, 1755—1794.
 «Гебер» или «Джабир» — имя, которым подписывались многие трактаты по алхимии VIII-XIV вв.
 Гебер или Хевер — один из внуков Ашера, Бытие 46:17.

Фамилия 
 Гебер, Дэвид — современный врач и диетолог.
 Гебер, Реджинальд (1783—1826) — английский епископ и путешественник.

Топоним
 Гебер  — кратер на видимой стороне Луны.